Pilar Zabala puede referirse a:

 Pilar Zabala Artano, más conocida como Pili Zabala, odontóloga y política (Tolosa, 1968);
 Pilar Zabala Aguirre, investigadora, escritora e historiadora (Legazpia (Guipúzcoa), 1951);